Веинтиуно де Марзо има више значења:

 Веинтиуно де Марзо, Ла Реформа (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Веинтиуно де Марзо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтиуно де Марзо, Мануел Лазос (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Веинтиуно де Марзо (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Веинтиуно де Марзо, Фраксион Трес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Веинтиуно де Марзо, Лас Куатросијентас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинтиуно де Марзо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинтиуно де Марзо, Арнолдо Салгадо (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинтиуно де Марзо, Хосе Муњоз (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Веинтиуно де Марзо (Кава), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Веинтиуно де Марзо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику